Le patronyme sicilien Scifo devrait découler d'un surnom provenant du mot grec σκηφός: skifòs (tasse, tasse, vase), surnom provenant probablement du métier de potier.

Enzo Scifo (1966-), footballeur et entraîneur belge.

Patronyme italien